МЛБ в сезоне 1979 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Питтсбург Пайрэтс».

Регулярный сезон 
В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Питтсбург Пайрэтс - Цинциннати Редс 3-0

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Балтимор Ориолс - Калифорния Энджелс 3-1

Мировая серия 
 Мировая серия 1979: Питтсбург Пайрэтс - Балтимор Ориолс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1979 год в бейсболе